Màhdides, dinastia que va governar a Zabid (Iemen) des de la primera meitat del  fins al 1174.
 Mahdites, seguidor de Muhàmmad Àhmad (1845 - 1885), líder religiós musulmà de la zona del Sudan angloegipci.